Blang Tingkeum (Seulimeum), een plaats in Indonesië
Blang Tingkeum (Kota Juang), een plaats in Indonesië